Melanie bezeichnet
 einen weiblichen Vornamen, siehe Melanie
 den Künstlernamen der US-amerikanischen Sängerin/Songwriterin Melanie Safka
 (688) Melanie, Asteroid
 eine französische Raketenstufe, die Bestandteil der Berenice war

Melanie ist der Familienname von
 Dana Melanie (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin
 Roddy Melanie (* 1991), seychellischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Melani
 Melania